Внеземны́е цивилиза́ции — гипотетические цивилизации, возникшие и развивающиеся (развивавшиеся) за пределами Земли. Понятие используется в научной среде, фантастике и уфологии.
Существование равно как и несуществование внеземных цивилизаций в настоящее время строго не доказано, но статистически возможно.

Происхождение гипотезы 

Видными сторонниками мнения о существовании разумных существ на других планетах были философы и ученые эпохи Возрождения: Николай Кузанский, Джамбатиста Бенедетти, Понтюс де Тиар, Джордано Бруно.

В XVII веке идея внеземных цивилизаций приобрела поддержку в связи с распространением гелиоцентрической системы мира Коперника и изобретением телескопа Галилеем. На Луне были обнаружены горы и долины, и было сделано предположение о существовании лунных аборигенов — «селенитов» (по аналогии с тем, что при географических открытиях той поры даже на многих удалённых островах в океанах обнаруживались аборигены, оттого неудивительно было бы предположить, что люди живут повсюду, в том числе и на Луне). Позже было высказано предположение о существовании марсиан. По мере исследования Солнечной системы предполагаемое местоположение внеземных цивилизаций переносилось всё дальше от Земли, в глубь космоса.

Гипотеза о существовании внеземных цивилизаций следует из представлений о естественном происхождении жизни на Земле и её эволюции. Если возникновение жизни, а затем и разумной жизни — естественный процесс, то подобное могло произойти и в любом другом месте, где есть подходящие условия. Хотя, по современным представлениям, остальные планеты нашей системы, скорее всего, безжизненны, Солнечная система не единственная: Солнце — одна из сотен миллиардов звёзд нашей галактики. Исследования показывают, что вокруг многих других её звёзд также обращаются планеты (которые называют экзопланетами). Сама наша галактика — также не единственная. В телескопы наблюдаются миллиарды галактик, многие из которых очень похожи на нашу.

 Если только в одной нашей Галактике насчитываются миллиарды планет и миллионы миллиардов планет во Вселенной, то, несомненно, вопрос о том, могут существовать там другие цивилизации или нет, будет приобретать всё большую актуальность.

Научно-технический прогресс 
Представления о научно-техническом прогрессе дают возможность предположить, что некоторые внеземные цивилизации могут быть гораздо более развитыми, чем наша, поскольку человек появился достаточно поздно по меркам возраста Вселенной. Этой точке зрения во многом способствует связывание с ними феномена НЛО. Не исключено, однако, что наша цивилизация, наоборот, является первой и самой развитой во Вселенной (или в Млечном Пути). Наше Солнце — звезда третьего поколения, сформировавшаяся из остатков образовавшихся после взрывов сверхновых второго поколения, которые, в свою очередь, образовались из звёзд первого поколения, которые появились непосредственно после Большого взрыва. Планеты вокруг звёзд первого поколения не содержали тяжёлые элементы, поэтому на них жизнь не могла возникнуть. Звёзды второго поколения также не были достаточно богаты тяжёлыми элементами. Для развития звёзд первого и второго поколения, вплоть до их превращения в сверхновые, в недрах которых и образуются тяжёлые элементы, необходимо было несколько миллиардов лет. Солнечная система существует 4,5 миллиарда лет, из которых примерно 4 миллиарда ушло на возникновение и эволюцию жизни до человека. С учётом того, что Вселенной «всего» 13,8 миллиарда лет, получается, что наша цивилизация появилась довольно рано.

Проблема контакта

Причины поиска контакта и возможные последствия 
Многие люди с воодушевлением относятся к мысли о контакте между нашей и иной цивилизациями, возлагая на внеземные цивилизации надежды на разрешение наших извечных проблем — бедности, болезней, смерти, перенаселённости Земли и других. На самой Земле контакты между разными человеческими цивилизациями в прошлом часто давали толчок развитию торговли, экономики и культуры. С другой стороны, довольно часто народы, стоящие на более низкой ступени развития, либо порабощались, либо уничтожались вообще (геноцид индейцев в Америке, обращение в рабство чернокожих, разграбление колоний, эксплуатацию коренного населения и т. п.). И хотя можно предположить, что некоторый уровень развития предполагает недопустимым военное разрешение противоречий, полностью исключать этот вариант все же нельзя. В любом случае, влияние более развитых цивилизаций настолько велико, что зачастую оно приводит к деградации и забвению собственного культурного наследия.

Принципиальная возможность контакта 
Со стороны человечества непосредственный контакт при текущем уровне научно-технического прогресса невозможен из-за огромных межзвёздных расстояний. Даже ближайшая к нам звезда (после Солнца) Проксима Центавра находится на расстоянии примерно , и чтобы долететь до неё, даже с максимально возможной скоростью — скоростью света, космическим аппаратам потребовалось бы около четырёх земных лет. При этом совсем не обязательно, что в окрестностях самой близкой звезды обитают живые существа. Расстояния же до других звёзд — в десятки, сотни и тысячи раз больше, не говоря уже о расстоянии до других галактик. Таким образом, теоретическая возможность непосредственного контакта сохраняется лишь при допущении, что иные цивилизации владеют способами перемещения со сверхсветовыми скоростями, хотя важно учитывать, что возможность разработки подобных технологий другими цивилизациями не вытекает из наших современных физических знаний.

Тем не менее, в принципе, возможен контакт на расстоянии. Уже неоднократно производились попытки посылать в космос сигналы, которые могли бы быть приняты и расшифрованы внеземными цивилизациями. Наиболее известный из таких проектов — METI. Однако, даже если предполагаемые «братья по разуму» смогут принять наш сигнал, есть вероятность, что они настолько отличаются от нас, что не смогут его понять (собственно, это способны сделать только истинные «братья по разуму», то есть инопланетяне с разумом, сходным с нашим).

Советский астроном И. С. Шкловский в своей книге «Вселенная, жизнь, разум» обосновывает чрезвычайно низкую вероятность одновременного существования человечества и другой похожей высокоразвитой цивилизации.

Парадокс «Великого молчания» 

По современным научным представлениям, возможность возникновения разумной жизни имеется не только на Земле: даже если подходящие для этого условия довольно редки, они должны существовать и в некоторых других звёздных системах, что при огромном количестве звёзд в наблюдаемой части Вселенной и длительном сроке их существования логически приводит к идее о множестве внеземных цивилизаций. Несмотря на это, к настоящему времени нет научного подтверждения действительного существования внеземных цивилизаций. Противоречие теоретических выкладок отсутствию наблюдений сигналов и других признаков деятельности внеземных цивилизаций создаёт так называемый парадокс «Великого молчания Вселенной», впервые сформулированный Энрико Ферми в виде вопроса: «Ну и где они в таком случае?» Существуют различные объяснения этого парадокса, но ни одно из них не является общепризнанным.

Практический поиск 

Поиски внеземного разума организованы в направлении обнаружения возможных проявлений и следов деятельности внеземных цивилизаций. Так, с 1971 года работает проект SETI, в рамках которого учёные пытаются обнаружить активность внеземных цивилизаций в радиодиапазоне. У проекта SETI есть общественное распространение в виде программы SETI@Home.

Открытия экзопланет, ставшие особенно многочисленными с появлением специализированных космических телескопов типа Kepler, в том числе краудсорсингового проекта Planet Hunters по поиску таких планет в его базе данных, также стали перспективными в плане поиска внеземной жизни и цивилизаций на экзопланетах, находящихся в обитаемой зоне.

Некоторые гипотезы предполагали, что пульсары — это своего рода сверхмощные «маяки» (гипотеза Иосифа Шкловского), а квазары — это возможные импульсы фотонных двигателей звездолётов внеземных цивилизаций, движущихся от наблюдателя (этим предполагалось объяснить огромную скорость квазара, вычисленную по его красному смещению, — фотонный двигатель и имел бы субсветовую скорость, чем снимался парадокс об огромном удалении квазара от наблюдателя). В настоящее время эти гипотезы имеют лишь историческое значение.

Есть также теоретические предположения о возможности использования внеземными цивилизациями, помимо звездолётов, колоний О’Нейла, сфер Дайсона и других астроинженерных сооружений, которые могут быть обнаружены средствами наблюдательной астрономии, в том числе спутниками-телескопами типа Хаббл, WISE и др. В 2015 году по результатам наблюдений космического телескопа по поиску экзопланет Kepler было предположено существование сферы Дайсона или других астроинженерных сооружений в системе звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя.

Существует научно-исследовательский и инженерный проект Breakthrough Starshot по разработке концепции флота миниатюрных космических кораблей, использующих световой парус.

По мнению руководителя группы релятивистской астрофизики САО РАН Григория Бескина, на 2016 год поиском сигналов от внеземных цивилизаций было охвачено не более 1/100 000 000 000 фазового пространства (всех частот, направлений, интенсивностей и форм возможного сигнала).

Палеоконтакт 

Широко распространено убеждение, что контакты происходили в прошлом, но мы забыли о них либо не воспринимаем их именно как контакты с внеземными цивилизациями. Спектр гипотез варьируется от объяснения контактом отдельных необычных явлений в прошлом (например, строительство циклопических сооружений людьми прошлого без соответствующего технического развития) до объявления контактом всех действительных или мнимых столкновений со сверхъестественным, описанных, например, в религиозных книгах.
Активным сторонником палеоконтакта, например, всю жизнь был известный писатель-фантаст А. Казанцев.

Уфология 

Уфология оказала сильное влияние на представления о внеземных цивилизациях: с полётами НЛО большинство людей увязывает деятельность инопланетян. Исходя из постулата, что НЛО являются инопланетными космическими кораблями, многие приходят к выводу, что инопланетяне уже тайно присутствуют на Земле или на околоземной орбите.
Но всё же, некоторые уфологи, не отрицающие существование НЛО (вроде Дональда Мензела, Жака Валле, Джона Киля), категорически отвергают какую бы то ни было их причастность к инопланетным цивилизациям (см. также: Гипотезы о происхождении НЛО).

В массовой культуре 
Темы первого контакта и взаимоотношений с внеземным разумом в различных видах (от сотрудничества до столкновений или угроз уничтожения землян) широко раскрыты в литературных и кинематографических произведениях научной фантастики.

См. также 

 Внеземная жизнь
 Ксеноархеология
 SETI@Home
 Уравнение Дрейка
 Дарвин (космический проект)
 METI
 Шкала Кардашева
 Barlowe's Guide to Extraterrestrials
 Альтернативная биохимия
 Первый контакт
 Вторжение пришельцев

Примечания

Литература 
 
 
 Полемика И. С. Шкловского и С. Лема : 1) Шкловский И. С. Одни во Вселенной? // Знание — сила. 1977. № 6. С. 32—36; 2) Лем С. Одиноки ли мы в космосе? // Там же. № 7. С. 40—41; 3) Шкловский И. С. Отвечаю Лему // Там же. С. 41—42.

Ссылки 
 

Астробиологические гипотезы
Гипотетические объекты